Amerikai Egyesült Államok
 Owyhee (Nevada)
 Owyhee (Oregon)
 Owyhee, folyó Idahóban, Nevadában és Oregonban
 Owyhee megye, Idaho